Antikythera, een klein Grieks eiland gelegen tussen de eilanden Kythira en Kreta
Wrak van Antikythera, een archeologische vondst
Mechanisme van Antikythera, een antiek Grieks instrument